

Geografia
 Canada
 Biggar – località del Saskatchewan

 Regno Unito
 Biggar – località della Cumbria (Inghilterra)
 Biggar – località del Lanarkshire Meridionale (Scozia)